Насер () — арабское мужское личное имя, означающее «помощник»; встречается как отчество или фамилия. Женская форма — Насира (). Другие варианты — Насир и Наср. Также может означать:

Фамилия 
 Насер, Гамаль Абдель (1918—1970) — президент Египта в 1956—1970 годах.
 Насер, Ислам (1994—2017) — египетский шоссейный и трековый велогонщик.
 Насер, Камаль (?—?) — пресс-секретарь Организации освобождения Палестины.
 Насер, Маджед (род. 1984) — эмиратский футболист.
 Насер, Сальва Эйд (род. 1998) — бахрейнская легкоатлетка.
 Эн-Насер, Мохаммед (род. 1934) — тунисский государственный и политический деятель, исполняющий обязанности президента Туниса с 25 июля 2019 года по 23 октября 2019 года.

Имя 
 Насер ад-Дин Шах Каджар (1831—1896) — четвёртый шах Ирана из династии Каджаров.
 Насер аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах (род. 1940) — член правящей династии Кувейта. Премьер-министр Кувейта с 2006 по 2011 годы.
 Насер Макарем Ширази (род. 1924) — иранский исламский богослов, великий аятолла.

Топоним 
 Джбель-Бу-Насер — гора в Марокко.
 Насер — водохранилище на реке Нил.

 Населённые пункты
 Бен-Насер — город и коммуна в северо-восточной части Алжира.
 Миньят-эн-Насер — город в губернаторстве Дакахлия, Египет.
 Насер — город в губернаторстве Бени-Суэйф, Египет.
 Насер — город в провинции Верхний Нил, Южный Судан.

Другое 
 «Гамаль Абдель Насер» — универсальный десантный корабль-вертолётоносец  Египта.
 Мечеть Гамаля Абделя Насера — бывший католический собор в столице Ливии Триполи, превращённый в мечеть памяти египетского революционера, военного и политического деятеля Гамаля Абделя Насера.
  — египетский исторический фильм 1996 года о национализации Суэцкого канала Египтом и последующем вторжении в Египет Израиля, Великобритании и Франции.
  (или просто Насер) — ливанская ассоциация футбольного клуба.

См. также 

  (значения)
 Насеризм